Quick-Step Alpha Vinyl Team w sezonie 2022 – podsumowanie występów zawodowej grupy kolarskiej Quick-Step Alpha Vinyl Team w sezonie 2022, w którym należała ona do dywizji UCI WorldTeams.

W lipcu 2021 ogłoszono, że ze sponsorowania zespołu Deceuninck-Quick Step z zakończeniem sezonu 2021 wycofuje się jeden z dwóch dotychczasowych sponsorów tytularnych – Deceuninck, a jedynym sponsorem tytularnym zostanie Quick-Step, w związku z czym w sezonie 2022 grupa przyjęła nową nazwę – Quick-Step Alpha Vinyl Team.

Transfery 
Opracowano na podstawie:

Skład 
Opracowano na podstawie:

Zwycięstwa 
Opracowano na podstawie:

Ranking UCI

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2022
Zawodowe grupy kolarskie w 2022
2022 w Belgii